Натуральне число 1787
 1787 рік до нашої ери
 1787 рік нашої ери